FOF kan syfta på:

 FoF – ett musikspel utgivet under GNU GPL-licensen som fri och öppen mjukvara, se Frets on Fire
 FOF – ett danskt studie- och upplysningsförbund som bildades 1947, se Folkeligt Oplysningsforbund
 Forskning och Framsteg – en vetenskaptidning.